EDA peut signifier :
 Eda, commune suédoise ;
 Laboratoire Éducation, discours et apprentissages de l'université Paris-Cité ;
 , armée de l'air espagnole ;
 École d'avocats, en France, des établissements d'enseignement spécialisés dans la formation des avocats ;
 Electronic design automation, conception assistée par ordinateur pour l'électronique ;
 Event-Driven Architecture, architecture orientée événements ;
 Ectodysplasine, protéine de la famille des facteurs suppresseurs de tumeurs.